Ирмо:

 Ирмо — город, расположенный в Южной Каролине, США.
 Ирмо — владыка видений и грёз в мире Джона Рональда Руэла Толкиена Арда.
 ИРМО — императорское Русское музыкальное общество.